Клас Óлунд (р. 11 апреля 1972) — шведский музыкант и продюсер.

Биография 

Клас родился в пригороде Стокгольма, Багармоссене в Семье Ирен.

Его брат, на два года старше — Юаким, также является музыкантом, состоит в группах Teddybears и Caesars.
Младший брат Юханнес — продюсер фильмов женат на популярной шведской журналистке Ребекке. Младшая сестра Анна — художник.

В начале 2000-х был женат на шведской актрисе Паоле Бруне. В настоящее время живёт в Стокгольме в трёхкомнатной квартире в районе Сёдермальм на улице  Бастугатан с девушкой Мартой Фурули и дочерьми Литой и Кеннеди. Владеет автомобилем Тойота 2010 года.

Карьера 

Семья Олунд — артистическая, дети выросли слушая музыку The Rolling Stones, The Kinks и Рода Стюарта. Первой песней, написанной Класом, стала Paranoid группы Black Sabbath задом наперёд.

В 1988 в 16 лет Клас поступил в музыкальный класс престижной Стокгольмской гимназии Сёдра Латин, где познакомился с одногруппниками, будущими успешными музыкальными композиторами и продюсерами Максом Мартиным и Александром Кронлюндом (в ранних работах с Класом зарегистрированный как Alexander Purple), сыгравшими большую роль в его будущем финансовом благополучии.

Первой группой, в которой он стал участником, была панк-группа с Гленном Сунделлом из Monster и Патриком Лундстрёмом из Blond. Стилем  Класа в это время был джаз-рок и подражание Genesis.

В 1991 его братом совместно с Глэнном и Патриков Арвэ была основана группа Skull, позднее переименованная в Teddybears и выпущена первая композиция Women in Pain. В 1993 Клас присоединился к группе как гитарист и вышел дебютный альбом You Are Teddybears, принесший умеренный успех. Группа эволюционировала от панк-рока в электронному звучанию, что пригодилось Класу в его дальнейшей поп-карьере продюсера и композитора. В 2004 пришел первый успех в США, у Teddybears стали заказывать ремиксы и треки для американских поп-коллективов.

Клас является продюсером или композитором песен для таких артистов как Robyn, Sugababes, Jordin Sparks, Eagle-Eye Cherry, Kesha, Kylie Minogue, Britney Spears, Katy Perry, Madonna, и Ghost.

Певица Робин так характеризует творческую манеру Класа:

Работает в собственной студии Apmamman в центре Стокгольма, приобретённой в 2000 году.

Дискография

Примечания 

Музыкальные продюсеры Швеции